Os Grandes Líderes foi uma coleção publicada no Brasil pela Nova Cultural em 1987, sendo composta por 90 volumes de capa dura contendo cerca de 100 páginas cada um. Diversos autores foram responsáveis pelo texto dos volumes, todos professores de universidades renomadas e jornalistas.

Livros biográficos
Livros de política
Editora Nova Cultural